Patrick Côté ist der Name folgender Personen:

* Patrick Côté (Eishockeyspieler) (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler
 Patrick Côté (Kampfsportler) (* 1980), kanadischer Kampfsportler
 Patrick Côté (Biathlet) (* 1985), kanadischer Biathlet